Le mot extraction peut désigner :
 en géologie, l'extraction de matières premières (charbon, pétrole, etc.), notamment dans les mines et les carrières ;
 en apiculture, l'extraction du miel ;
 en parfumerie, l'extraction des huiles essentielles ;
 en médecine, l'action qui consiste à retirer un élément du corps (une dent, un éclat d'obus, etc) ;
 en informatique, le processus qui consiste à décompresser une archive ; également l'extraction de connaissances, l'extraction de caractéristique et l'extraction terminologique ;
 en mathématiques, on parle d'extraction de racine n-ième pour le calcul de la racine d'un nombre positif ; un cas particulier est l'extraction de racine carrée ;
 en linguistique, le procédé de l'extraction ;
 en droit, l'extraction judiciaire, opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire ;
 en génie chimique et en chimie, l'extraction est une technique de séparation ;
 en généalogie, l'extraction, l'extraction noble, l'extraction chevaleresque sont des appellations selon l'ancienneté de noblesse ;
 en survie, l'action des secours qui viennent chercher les rescapés dans leur lieu de survie (voir attelle d'extraction...).

 Extraction, une collection littéraire et une revue consacrée aux arts expérimentaux ;
 Extraction, un jeu vidéo développé par Splash Damage ;
 Extraction, film canadien réalisé par Steven C. Miller, sorti en 2015 ;
 Tyler Rake (titre original Extraction), film américain réalisé par Sam Hargrave, sorti en 2020 sur Netflix ;
 Tyler Rake 2 (titre original Extraction 2), film américain réalisé par Sam Hargrave, prévu en 2023 sur Netflix.

Voir aussi 
  ()
 
 Palette Extraction (chimie)